Во время Великой Отечественной войны принимали участие два формирования дивизии

 67-я стрелковая дивизия (1-го формирования), сформирована в 1923 году, уничтожена и расформирована в 1941 году.
 67-я стрелковая дивизия (2-го формирования), переименована 24 сентября 1941 года из Олонецкой дивизии